Раменский сельский округ

Кировская область 

 Раменский сельский округ Кумёнского района (упразднён)

Московская область 

 Раменский сельский округ Егорьевского района (1994—2006)
 Раменский сельский округ Шаховского района (1994—2006)

Тверская область 

 Раменский сельский округ Весьегонского района (до 2005 года)
 Раменский сельский округ Рамешковского района (до 2005 года)

Ярославская область 

 Раменский сельский округ Борисоглебского района